Het Europees kampioenschap dammen 1987 werd van 2 t/m 17 december 1987 gespeeld in Moskou. 
Winnaar met 23 punten uit 13 partijen werd Gérard Jansen die Vadim Virny 1 punt voorbleef. 
Op de 4e plaats eindigden Hendrik van der Zee en Rob Clerc die ook na toepassing van het SB-systeem gelijk eindigden. 
De Belgische deelnemer Oscar Verpoest eindigde met 12 punten op de 7e plaats.

Eindstand

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Europees kampioenschap dammen
Dammen in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Moskou
Dammen
Dammen in 1987